Зундс () — канал (протока) в Риге, напротив Старой Риги. Омывает остров Кипсала с западной стороны. Берёт начало у Агенскалнского залива, впадает в Даугаву у Подрагса.

Через Зундс осуществляется сток воды реки Марупите. Через Зундс построено несколько мостов, над ним в том числе также проходит и Вантовый мост.

История 
В 17 веке через Зундс в Ригу входило 65—75% всех судов. Позже для регулирования вод Даугавы на левом берегу построили дамбу Баласта, а все рукава между островами были засыпаны.

Через канал в районе улицы Баласта дамбис в 1910 году был построен металлический мост.

Примечания

Ссылки 
  Канал Зунда: территория развлечений

Литература 
 Blūms P. «Rīgas priekšpilsētu attīstība» un «Koka Rīga». 2001. gads. 36. lpp.

Водные объекты Риги
Каналы Латвии